Jujure puede hacer referencia a:

 El Cerro Jujure en el municipio Ocumare de la Costa de Oro, Venezuela
 El pueblo de Yujure o Jujure, conocido también como San Antonio de Padua de Turén